Mozart-Denkmal, errichtet im Gedenken an den Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), steht für:
 Mozart-Denkmal in Anhausen, Markt Diedorf, Bayern, siehe Anhausen (Diedorf)#Mozart-Denkmal
 Mozart-Denkmal in Dresden, Sachsen, siehe Mozartbrunnen (Dresden)
 Mozart-Denkmal (Frankfurt am Main), Hessen
 Mozart-Denkmal (Salzburg), Österreich
 Mozart-Denkmal (Sevilla), Spanien
 Mozart-Denkmal Tiefurt, Weimar, Thüringen
 Mozart-Denkmal (Wien), Österreich
 Mozart-Denkmal (Teplitz), Tschechien

Siehe auch:
 Wolfgang Amadeus Mozart#Gedenken an Mozart
 Beethoven-Haydn-Mozart-Denkmal
 Mozarttempel, Graz
 Mozartbrunnen
 Mozart – Eine Hommage (Salzburg)